Анна-Лена Гренефельд і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу Гренефельд вирішила не брати участі.
Среботнік грала в парі з Кветою Пешке, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Рената Ворачова і Барбора Стрицова з рахунком 5–7, 6–7(6).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw 

Generali Ladies Linz, парний розряд
2010